Die Spor Toto 1. Lig 2021/22 war die 59. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 13. August 2021 mit dem 1. Spieltag eröffnet und endete am 3. Juni 2022 mit den Relegationsspielen zwischen dem Dritt- bis Sechstplatzierten.

Teilnehmer 
Insgesamt nahmen 19 Mannschaften an der Spielzeit teil.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Play-offs 
Halbfinale

 Hinspiele: 25. Mai 2022
 Rückspiele: 29. Mai 2022

|}

Finale

Die Meistermannschaft von MKE Ankaragücü 
Es sind alle Spieler aufgelistet, die mindestens ein Spiel absolvierten oder einmal auf der Ersatzbank saßen.

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der zweithöchsten Spielklasse seit 2001 auf tff.org (türkisch)

Einzelnachweise 

2021/22
Fußballsaison 2021/22